KMD steht für:
 Kirchenmusikdirektor
 Kirchner Museum Davos
 Kriegsmarinedienststelle

kmd steht für:
 Madukayang Kalinga (ISO-639-3-Code), Dialekt des Dialektkontinuums Kalinga (Sprache) der Igorot in der Provinz Kalinga

Abkürzung